Krivača je lahko:
 Krivača, Golubac (Srbija)
 Krivača, Lebane (Srbija)
 Krivača, Lučani (Srbija)